Salmis kan syfta på
 Salmis, Karelska republiken – en köping och kommun i Pitkäranta rajon inom Karelska republiken (Ryssland), tidigare kommun i Finland
 Salmis, Haparanda kommun – en småort i Haparanda kommun, Sverige
 Salmis, Iniö – en ö i Pargas stad, Finland.